Die Endrunde der Deutschen Meisterschaft im Hallenhockey 1980 der Damen fand im Februar 1980 in Köln statt. Spielort war das Hockey-Bundesleistungszentrum. Blau-Weiss Köln verteidigte seinen Titel des Vorjahres und wurde nach 1977 und 1979 zum dritten Mal deutscher Hallenmeister.

Qualifikation

Norddeutsche Meisterschaft 
Für die Norddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich die beiden besten Teams der Oberliga Niedersachsens, der Meister der Oberliga Bremen, die beiden besten Hamburger Mannschaften der Oberliga Hamburg, sowie der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein.

Deutsche Meisterschaft 
Für die Endrunde qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten der Norddeutschen Meisterschaft, die drei bestplatzierten Clubs der Regionalliga Süd,  der Meister aus Berlin und der Tabellenerste und -zweite der Regionalliga West.

Endrunde

Quellen 

 hockey – Die Wochenzeitung des deutschen Hockey Sports – Ausgaben 5–7/1980

1980
Hockey 1980
Frauensportwettbewerb
Sportveranstaltung in Köln